В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Washington 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 7-6, 6-2.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (1-ше коло)
  Кріс Еверт (фінал)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

 Керрі Мелвілл (півфінал)
 Джуді Тегарт-Далтон (1-ше коло)
 Венді Овертон (чвертьфінал)
 Гелен Гурлей (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 
 

Virginia Slims of Washington